Aéronef peut désigner :
 Aéronef, un moyen de transport.

L'Aéronef peut désigner :
 L'Aéronef, une salle de spectacle à Lille en France ;
 L'Aéronef (Das Luftschiff), un film est-allemand de Heiner Carow, sorti en 1979.